Die 38. Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft der Frauen wurde am 12. und 13. Januar 1980 im norwegischen Hamar ausgetragen. Davon getrennt fand die 74. Mehrkampfweltmeisterschaft der Männer anderthalb Monate später, am 1. und 2. März 1980, in der Thialf-Arena im niederländischen Heerenveen statt. Weltmeister wurden Natalja Petrusjowa aus der Sowjetunion und der US-Amerikaner Eric Heiden.

Wettbewerb

Frauen 
Die Weltmeisterschaft in Hamar fand einen Monat vor den olympischen Wettkämpfen in Lake Placid statt. Als Favoritin galt die US-amerikanische Titelverteidigerin Beth Heiden, die im Vorjahr auf allen vier Strecken gewonnen hatte. Stattdessen siegte die Vorjahreszweite Natalja Petrusjowa aus der Sowjetunion auf den ersten drei Strecken und stand damit frühzeitig als Weltmeisterin fest. Heiden belegte Rang zwei vor der Norwegerin Bjørg Eva Jensen, die das abschließende 3000-Meter-Rennen am schnellsten lief und dabei einen Landesrekord aufstellte.

Männer 

Der bestimmende Athlet der letzten Jahre war der US-Amerikaner Eric Heiden, der zwischen 1977 und 1979 dreimal in Folge Mehrkampfweltmeister geworden war und bei den olympischen Wettkämpfen in Lake Placid im Februar 1980 alle fünf möglichen Goldmedaillen gewonnen hatte. Bei der Mehrkampf-WM in Heerenveen zwei Wochen nach Olympia lief er lediglich über 500 Meter die schnellste Zeit und belegte in der Gesamtwertung nach vier Strecken den zweiten Rang hinter dem Niederländer Hilbert van der Duim. Der Wettkampf fand vor insgesamt 40.000 Zuschauern (an beiden Tagen) und unter starker Windeinwirkung statt. Hilbert van der Duim profitierte davon, dass für ihn das Eis schon etwas früher als im Zeitplan vorgesehen gefegt wurde. Eric Heiden erklärte, ihm habe nach Olympia die Kraft und die Einstellung für weitere Titel gefehlt. Er beendete nach dem Winter seine Eisschnelllaufkarriere.

Weblinks 

 Ergebnisse der Mehrkampf-WM 1980 Frauen und Männer auf speedskatingstats.com

Einzelnachweise 

1980
Sportveranstaltung 1980
Sportveranstaltung in Hamar
Sportveranstaltung in Heerenveen
Eisschnelllauf (Norwegen)
Eisschnelllauf (Niederlande)